Füller steht für:
 Füllfederhalter, Schreibgerät
 Blender (Kryptographie), Zeichen ohne Nachricht in der Kryptographie 
 Filler (Farbe), eine spezielle Farbe zum Ausgleich von Oberflächenunebenheiten
 Abdecker, Berufsbezeichnung bei der Beseitigung und Verwertung von Tierkadavern
 Füller (Asphalt), feinkörnige Anteile im Asphalt
 Zuschläge zum Strecken von Materialien, siehe Füllstoff

Füller ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Füller (1921–1943), deutscher Fußballspieler

 Fritz Füller (1900–1982), deutscher Botaniker
 Johann Füller (* 1971), Professor am Department of Strategic Management, Marketing and Tourism der Universität Innsbruck
 Johannes Heinrich Füller (1870–1940), deutscher Politiker (DVP) 
 Josef Füller (1861–1953), deutscher Kommunalpolitiker (DVP) und Bürgermeister von Oberursel
 Julia Hickelsberger-Füller (* 1999), österreichische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Fülle
 Füllen
 Füllung
 Pfüller